Panteleit ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Panteleit (* 1902), deutscher Politiker (DBD)
 Simone Panteleit (* 1976), deutsche Radio- und Fernsehmoderatorin, Autorin, Redakteurin und Sprecherin